Limerick (stad), een stad in Ierland
County Limerick, een graafschap in Ierland
Limerick (Maine), een plaats in de Verenigde Staten
Limerick (Ontario), een plaats in de Verenigde Staten
Limerick (Saskatchewan), een plaats in Canada
Limerick (dichtvorm)
Limerick FC, een historische Ierse voetbalclub
Limerick (bier), een Belgisch bier